Yulin Diqu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yulin Shi (prefektur i Kina, Shaanxi), 
 Yulin, Guangxi , stad på prefekturnivå, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar